Grande steht für:

 Grande, Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Angehöriger des spanischen Hochadels, siehe Granden
 Grande (Makedonien), in der Antike ein Ort an der Via Egnatia
 Grande (Album), ein Album der deutschen Band Von Wegen Lisbeth

Grande ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Helen Grande (* 1977), norwegische Biathletin
 Ariana Grande (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin
 Arild Grande (* 1978), norwegischer Politiker
 Carlos del Cerro Grande (* 1976), spanischer Fußballschiedsrichter
 Dieter Grande (1930–2016), deutscher katholischer Theologe und Publizist
 Edgar Grande (* 1956), deutscher Politikwissenschaftler
 Emilio Rocha Grande (* 1958), spanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Tanger in Marokko
 Félix Grande († 2014), spanischer Dichter und Flamencologe
 Fernando Grande-Marlaska (* 1962), spanischer Politiker
 Frankie Grande (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und YouTuber
 Gabriele Del Grande (* 1982), italienischer Journalist und Menschenrechtler
 Gesine Grande (* 1964), deutsche Psychologin, Hochschullehrerin, Rektorin
 Giuseppe Di Grande (* 1973), italienischer Radrennfahrer
 Helmut Grande, deutscher Landrat 
 Johannes Grande (1546–1600), spanischer Ordensmann und Heiliger
 Johnny Grande (1930–2006), US-amerikanischer Musiker
 José Antonio Grande (* 1947), spanischer Fußballspieler
 Lance Grande (* 1951), US-amerikanischer Zoologe und Paläontologe
 Lindsey De Grande (* 1989), belgische Leichtathletin
 Loreto Grande (1878–1965), italienischer Botaniker
 Lupo il Grande († 2013), Schweizer Fußballfan
 Pablo Grande (* 1983), argentinischer Sänger und Musicaldarsteller

 Rita Grande (* 1975), italienische Tennisspielerin
 Rutilio Grande (1928–1977), Jesuitenpater aus El Salvador
 Sonia Grande (* 1964), spanische Kostümdesignerin
 Trine Skei Grande (* 1969), norwegische liberale Politikerin

Siehe auch:
 Grand
 Grander
 Ilha Grande, Ilhéu Grande
 Isla Grande, Isola Grande
 La Grande
 Rio Grande (Begriffsklärung)